Светочниковское сельское поселение — муниципальное образование в Милютинском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — посёлок Светоч.

Административное устройство 
В состав Светочниковского сельского поселения входят:
 посёлок Светоч
 посёлок Долинный
 посёлок Посадки
 хутор Широко-Бахолдинский
 хутор Широко-Оглоблинский

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Милютинского района